Железнодорожная станция Летчуэрт-Гарден-Сити () — железнодорожная станция в городе Летчуэрт (графство Хартфордшир, регион Восточная Англия).  Расположена на Кембриджской линии, между станциями  и . Станция Летчуэрт-Гарден-Сити находится на расстоянии 55,62 км (34,63 мили) к северо-востоку от лондонского вокзала Кингс-Кросс. Станция, равно как и поезда, следующие через нее, обслуживается железнодорожным оператором Great Northern.

История 
Станция Летчуэрт-Гарден-Сити была открыта Железнодорожной компанией Great Northern RailwayGreat Northern Railway. В 1903 году началось ее ограниченное использование, а с  15 апреля 1905 года станция стала функционировать в полном объеме.

В 1913 году старая станция была заменена новой, построенной на другом месте. Изначально предполагалось, что на новой станции будет четыре платформы, из них две островных, однако в итоге все ограничилось двумя боковыми платформами, существующими и по сей день. 

В октябре 1937 года станция была переименована в Лечуэрт. Прежнее имя станция вернула 11 июня 1999 года, вслед за проведением работ по ремонту и реконструкции станции. В частности, длина платформ была увеличена, чтобы у них могли останавливаться восьмивагонные поезда.

В 1978 году линия от вокзала Кингс-Кросс до Ройстона, и тем самым станция Лечуэрт, была электрифицирована. По маршруту Лондон (Кингс-Кросс) — Ройстон стали ходить электропоезда типа Class 312. Однако тем самым временно прекратилось прямое железнодорожное сообщение Кембриджа с Лондоном через Летчуэрт. Связано это было с реализацией схемы электрификации путей от вокзала Кингс-Кросс до пригородов Лондона. Согласно этой схеме, контактная подвеска была протянута только до Ройстона. Пассажиры из Летчуэрт-Гарден-Сити, чтобы добраться до Кембриджа, вынуждены были в Ройстоне пересаживаться на челночный дизель-поезд  — Ройстон. Лишь 2 мая 1988 года  прямое сообщение Летчуэрт-Гарден-Ситиа с Кембриджем восстановилось.

Обслуживаемые направления и маршруты 

Через станции проходят и на ней, соответственно, останавливаются поезда оператора Great Northern, следующий по Кембриджской линии и далее по Магистрали Восточного Побережья. На маршрутах используются электропоезда типов Class 365 и Class 387. На станции Летчуэрт-Гарден-Сити останавливаются поезда трех таких маршрутов:

 Со всеми остановками между станциями ) и Лондон - Кингс-Кросс. Интенсивность движения — один поезд в час. Частота движения удваивается по рабочим дням в часы пик. Также в часы пик часть поездов из Лондона следует далее Кембриджа, до станций  или  (соответственно, в обратную сторону — из Кингс-Линна или Или).

 Ускоренные () поезда между Кембриджем и Лондоном (Кингс-Кросс), следующие без остановки от Кембриджа до станции , далее останавливающиеся на станциях , Летчуэрт-Гарден-Сити, ,  и . Интенсивность движения также раз в час. В часы пик часть ускоренных поездов следует, вместо Кембриджа, от/до Ройстона.

 Со всеми остановками между станциями Летчуэрт-Гарден-Сити как конечной и до станции Моргейт в Лондоне через станцию Хартфорд-Северный. Интенсивность движения — один поезд в час в будние дни.

Перспективы 

По завершении реализации Программы развития Темзлинк (ожидается в мае 2018 года) через Летчуэрт-Гарден-Сити будет запущено два новых маршрута из Кембриджа, следующих южнее станций центра Лондона. Проект расписания будущих маршрутов был опубликован в сентябре 2016 года. Что же касается непосредственно Летчуэрт-Гарден-Ситиа, то проект предполагает следующее:

 2 скорых поезда в час от станции  до станции  через Летчуэрт-Гарден-Сити и далее через станции , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж, ,  и ;

 2 поезда в час до станции  (один со всеми остановками и один ускоренный ()) через , , , Лондон-Сент-Панкрас, Лондон-Лондон-Бридж и .

Thameslink and Great Northern также рассматривает возможность продления вышеназванных скорых поездов до новой станции .

Интересные факты 
 Здание вокзала, построенное в 1912 году в викторианском стиле Искусства и ремёсла, включено в Список национального наследия Англии с присвоением ему класса II — «здание, представляющее особый интерес, с гарантией любых необходимых действий по его сохранению».

 В 2013 году, когда в Летчуэрте проходили съемки фильма Армагеддец, здание вокзала было превращено в один из 12-ти пабов, где происходит действие фильма, именно, в паб «Дыра в стене».

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные станции Великобритании